Molenbeek (pronunciado ) puede referirse a:

Fútbol 
 Racing White Daring de Molenbeek (RWDM), antiguo club de fútbol de Molenbeek, ya desaparecido;
 RWDM Brussels FC, club de fútbol, sucesor del anterior, también desparecido;
 Racing White Daring Molenbeek, club de fútbol que milita en la segunda división belga, sucesor de los dos anteriores.

Ríos 
 Molenbeek, un afluente del Escaut;
 Molenbeek-Ter Erpenbeek, afluente del Dendre;
 Molenbeek, afluente del Senne.

Toponimia 
 Molenbeek-Saint-Jean, comuna de la región de Bruselas-Capital;
 Molenbeek-Wersbeek, sección de la comuna belga de Bekkevoort